Sargon je ime više različitih osoba:

Sargon Akađanin – (oko 2334. – 2279. pr. Kr.) osnivač akadske dinastije i ujedinitelj Sumera i Akada.
Sargon I. – (oko 2000. pr. Kr.) asirski kralj.
Sargon II. – (721. – 705. pr. Kr.) asirski kralj kojeg spominje i Biblija (Iz 20,1)